Draslík (19K) má 25 známých izotopů, od 32K po 56K, a čtyři jaderné izomery. V přírodě se vyskytují stabilní 39K a 41K a také 40K s poločasem přeměny 1,248×109 let. Ostatní izotopy mají poločas kratší než 1 den, většinou kratší než 1 minuta. Nejméně stabilní jsou 33K a 34K s poločasy kratšími než 25 nanosekund (poločas přeměny 32K není znám).

Přírodní radioizotop 40K se přeměňuje z 10,72 % záchytem elektronu nebo beta plus přeměnou na stabilní 40Ar (a má tak nejdelší poločas ze všech známých β+ zářičů) a z 89,28 % β− přeměnou na 40Ca.

Draslík-40 je největším zdrojem radioaktivity v lidském těle, významnější než uhlík-14. V těle člověka o hmotnosti 70 kg každou sekundu proběhne asi 4 400 přeměn 40K.

Přeměna 40K na 40Ar se využívá v K-Ar datování hornin a je založená na předpokladu, že v hornině se v době jejího vzniku žádný argon nenacházel. Změřením obsahu radiogenního 40Ar tak lze stanovit stáří materiálu.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
Draslík
Draslík